

Geografia
 Marquardt – frazione della città extracircondariale di Potsdam (Brandeburgo, Germania)

Personaggi fittizi
 Fiona Marquardt – personaggio della serie televisiva Tempesta d'amore

Persone
 Bridget Marquardt (1973-) – modella statunitense
 Heinz Marquardt (1922-2003) – aviatore tedesco
 Karl Joachim Marquardt (1812-1882) – filologo tedesco

Pagine correlate
Marquardo
Marquard